Mucronothrus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Trägårdh 1931. Mucronothrus ingår i familjen Trhypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Mucronothrus